Berry es la asimilación del uso de la palabra en inglés, para referirse a los Frutos del bosque. 
Además hace referencia a varios artículos:

Lugares

Estados Unidos
 Berry (Alabama), un pueblo del condado de Fayette, Alabama, Estados Unidos.
 Berry (Kentucky), una ciudad ubicada en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Kentucky.
 Berry (Wisconsin),  un pueblo ubicado en el condado de Dane en el estado estadounidense de Wisconsin.

Francia
 Berry (Francia), una antigua provincia de Francia durante el Antiguo Régimen con capital en Bourges. 
 Berry-Bouy, una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Cher, en el distrito de Vierzon y cantón de Mehun-sur-Yèvre.

Reino Unido
 Cabo Berry, un cabo costero en el extremo sur de Torbay, al sureste de Brixham, Devon, Inglaterra.

Bahamas
 Islas Berry, un grupo de islas de las Bahamas.

Nombre
 Berry Gordy (1929-), empresario y compositor musical estadounidense.

Apellido
 Andrew Berry (1764-1833), botánico y zoólogo inglés.
 Austin Berry (1988-), también conocido como Greggory Austin Berry, futbolista estadounidense.
 Bill Berry (1958-), también conocido como William "Bill" Thomas Berry, músico estadounidense, y también granjero.
 Bona de Berry (1362-1435), noble francesa.
 Chu Berry (1911-1941), también conocido como Leon "Chu" Berry, músico estadounidense.
 Chuck Berry (1926-2017), también conocido como Charles Edward Anderson Berry, compositor, intérprete, y guitarrista estadounidense.
 Clifford Berry (1918-1963), también conocido como Clifford Edward Berry, ingeniero eléctrico e inventor estadounidense.
 Gérard Berry (1948-), también conocido como Gérard Philippe Berry, informático teórico francés.
 Halle Berry (1966-), también conocida como	María Halle Berry, modelo y actriz estadounidense.
 Juan I de Berry (1340-1416), también conocido como Juan de Francia, príncipe francés, y Duque de Berry de 1360 hasta su muerte.
 Marilou Berry (1983-), actriz francesa.
 Michael Berry (1941-), también conocido como Michael Victor Berry, físico y matemático británico.
 Philippe Berry (1956-), escultor francés.
 Richard Berry (1935-1997), músico estadounidense, cantante y compositor de rock and roll.
 Walter Berry (1929-2000), cantante austriaco (bajo-barítono).
 Wendell Berry (1934-), escritor estadounidense y granjero, prolífico autor de novelas, cuentos, poemas, y ensayos así como defensor de la agricultura ecológica.
 Walter Berry (2003-), universitario, actúa como alter ego humorístico y hablador que crea contenido multimedia.
 Walter Berry (1964-), exjugador de baloncesto de la NBA, nacido en New York, jugó en los "Rockets" y los "Nets", medía 2,04 m. Actualmente tiene 57 años de edad.

John Berry 
 Ver también Desambiguación de John Berry

Personajes de ficción 
 Rachel Berry, también conocida como Rachel Barbra Berry, personaje ficticio y de hecho protagonista de la serie de comedia estadounidense 'Glee'.

Miscelánea 
 Ducado de Berry, título nobiliario francés.
 Mecanismo de Berry, tipo de vibración en moléculas.